Aleksandr Anatoljewicz Szuwałow, ros. Александр Анатольевич Шувалов (ur.  30 listopada 1992) – rosyjski skoczek narciarski, na arenie krajowej reprezentujący Niżny Nowogród. Medalista mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
W lipcu 2010 zadebiutował w FIS Cup. W zawodach w Szczyrbskim Jeziorze zajął 42. i 25. miejsce. Wystąpił na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2012, zajmując 37. pozycję indywidualnie i 8. w drużynie. W styczniu 2013 w Titisee-Neustadt po raz pierwszy wystartował w Pucharze Kontynentalnym. Pierwsze punkty zdobył w marcu tego samego roku w Niżnym Tagile, zajmując 29. miejsce.

13 grudnia 2014 w Niżnym Tagile, w swoim debiutanckim starcie w zawodach Pucharu Świata, Szuwałow zajął 47. miejsce. Dokładnie rok później konkurs na tej samej skoczni ukończył na 49. pozycji i był to jego ostatni występ w oficjalnych zawodach międzynarodowych.

Zdobywał medale mistrzostw Rosji w zawodach drużynowych: zimą brąz w 2010 i 2012 oraz złoto w 2013 i 2014, a latem złoto w 2014, srebro w 2016 i brąz w 2017.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty A. Szuwałowa na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Uniwersjada

Indywidualnie

Starty A. Szuwałowa na uniwersjadzie – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Rosyjscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1992